Het WTA-tennistoernooi van Marrakesh (officieel Grand Prix de SAR La Princesse Lalla Meryem) van 2013 vond plaats van 22 tot en met 28 april 2013 in de Marokkaanse plaats Marrakesh. Het was de dertiende editie van het toernooi. Er werd gespeeld op gravelbanen.

Enkelspel 
Titelverdedigster Kiki Bertens was als vijfde geplaatst. Ze bereikte de kwartfinale.

Het eerste reekshoofd, Dominika Cibulková, had zich voor aanvang van het toernooi afgemeld. De hoogstgeplaatste speelster, het tweede reekshoofd Sorana Cîrstea, sneuvelde al in de eerste ronde.

Het zesde reekshoofd Francesca Schiavone uit Italië won het toernooi. Ze versloeg in de finale de ongeplaatste Spaanse Lourdes Domínguez Lino in twee sets. Schiavone wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Marokko op haar naam te schrijven. Het was haar zesde WTA-titel.

De Nederlandse Arantxa Rus kwam niet voorbij de eerste ronde. Aan dit toernooi namen geen Belgische speelsters deel.

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Het eerste reekshoofd, het team Daniela Hantuchová en Anabel Medina Garrigues, kwam niet voorbij de tweede ronde.

Het als derde geplaatste duo Tímea Babos en Mandy Minella won het toernooi. Ze versloegen in de finale het als vierde geplaatste koppel Petra Martić en Kristina Mladenovic in twee sets. Het was hun tweede gezamenlijke titel. Babos had daarnaast twee eerdere dubbelspeltitels met andere partners; Minella geen.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Externe link 
  Toernooischema WTA

Marrakesh 2013
Marrakesh
Marrakesh